Мартин-Муньос-де-ла-Деэса ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 17,66 км². Население — 214 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии